El término Chimaneca puede referirse, en Wikipedia:

En México
 a Chinameca, una localidad en el municipio de Ayala en el estado de Morelos;
 a Chinameca, municipio del estado de Veracruz;

En El Salvador
 a Chinameca, municipio en el departamento de San Miguel;
 al volcán Chinameca.